Por O pagador de promessas pode estar à procura de:
 O Pagador de Promessas, filme brasileiro de 1962
 O Pagador de Promessas (minissérie), uma minissérie de 1988
 O Pagador de Promessas (teatro), peça de teatro de Dias Gomes

Desambiguação